

Astronomia
 18572 Rocher – asteroide della fascia principale

Geografia
 Rocher – comune francese situato nel dipartimento dell'Ardèche
 Notre-Dame-du-Rocher – comune francese situato nel dipartimento dell'Orne
 Prairie du Rocher – comune degli Stati Uniti d'America, nella contea di Randolph
 Rocher aux Pigeons – isolotto disabitato nell'oceano Indiano, nei pressi delle Mauritius
 Rocher Blanc – montagna della Catena di Belledonne nelle Alpi del Delfinato
 Rocher de la Grande Tempête – montagna delle Alpi Cozie
 Rocher de la Tournette – spalla rocciosa del Monte Bianco
 Rocher des Doms – sperone roccioso della riva sinistra del Rodano
 Rocher Rond – montagna delle Prealpi del Devoluy
 Saint-Antoine-du-Rocher – comune francese situato nel dipartimento dell'Indre e Loira

Persone
 Karole Rocher (1974) – attrice francese
 Roger Rocher (1920-1997) – imprenditore e dirigente sportivo francese
 Thorsten Röcher (1991) – calciatore austriaco
 Yves Rocher (1930-2009) – imprenditore francese

Altro
 Gruppo Rocher – azienda di cosmesi francese
 Ferrero Rocher – pralina dolciaria realizzata da Ferrero